Раймбаут де Вакейрас, Раймбаут Вакейрасский (Raimbaut de Vaqueiras; между 1150 и 1165, Вакейрас — ок. 1207) — трубадур из Прованса.

Жизнь и творчество 
Раймбаут де Вакейрас жил при дворе своего друга и покровителя Бонифачо Монферратского. Сначала был жонглёром, в 1194 году посвящён в рыцари. Для его творчества характерны эксперименты в различных жанрах. Перу этого трубадура-новатора принадлежит гарламбей (один из вариантов пародии), эстампида Kalenda Maya, девиналь (песня-загадка в тёмном стиле). Средневековый комментарий к одной из песен Раймбаута сообщает следующую историю: трубадур рассказал о своей любви к Беатрисе, маркизе Монферратской в третьем лице, и та пожелала, чтобы влюблённый открыто признался в своей страсти, обещая тому награду.

Раймбауту Вакейрасскому приписывается авторство 33 песен (к восьми из них сохранились ноты). Одна из них, [Oi] altas undas que venez suz la mar (BdT 392.5a) в переводе А. Г. Наймана песня-романс о возлюбленном, уплывшем за море «Волны высокие, волны кругом», представлена жанром женской любовной песни трубадуров Пиренейского полуострова — кантигой о друге.

Рецепция 
Одно из произведений Раймбаута де Вакейраса положено на музыку Сергеем Слонимским.

Сочинения

Тексты и/или переводы песен 
 Песни трубадуров / Составление А. Г. Наймана, М.: Наука, 1979, с.с. 142-151

Ноты

Примечания

Ссылки 
Жизнеописание и произведения Райбаута де Вайкераса

Поэты по алфавиту
Трубадуры
Окситанские поэты XII века
Участники Четвёртого крестового похода